La bataille de Malam Fatori peut se référer à plusieurs batailles ayant eu lieu pendant l'insurrection de Boko Haram:
 La Bataille de Malam Fatori (2014)
 La Bataille de Malam Fatori (2015)
 La Bataille de Malam Fatori (2016)

Homonymie de batailles